Gone, llamado Desaparecido en Hispanoamérica, es un capítulo perteneciente a la sexta temporada de la serie televisiva de animación infantil Bob Esponja. Luke Brookshier, Nate Cash y Steven Banks escribieron el episodio, mientras que Alan Smart dirigió la animación del episodio.

Sinopsis 

Bob Esponja despierta una mañana muy normalmente, sin darse cuenta de que no hay nadie (incluyendo a Gary). Baja a la cocina y le sirve el desayuno a Gary, sin saber que tampoco estaba, aunque le deja servida su comida. Al ver que no estaba, Bob busca por toda la casa; aunque finalmente deduce que se levantó más temprano. Una vez fuera, se dirije a casa de Calamardo levantándolo; pero se interrumpe, argumentando que le faltaba más sueño. Luego va con Patricio, pero tampoco oye respuesta. Después se dirige al restaurante, sin darse cuenta del caos urbano: autos estrellados, volteados y destruidos, más ausencia de personas; mientras que Bob camina tranquilamente. Al anochecer, Bob vuelve a no darse cuenta de que no hay nadie pensando que fue un día demasiado tranquilo. Al volver a casa, Bob se da cuenta de que Gary no estuvo todo el día (lo descubre por el montonal de comida que no tocó), lo que le hace entrar en pánico; así que se dirige a la casa de Calamardo para pedir ayuda. La puerta está abierta y Esponja se da cuenta de que ni Gary, ni Calamardo, ni Patricio están. Desesperado por encontrar a alguien, Bob busca por todos lados. Finalmente llega al letrero de entrada a Fondo de Bikini, muy triste pues sus amigos han desparecido, por lo que jura vivir sus vidas en su honor. Después de algunas imitaciones, en la Escuela de Botes de la Señora Puff; Bob se da cuenta de que no puede reemplazar a toda la gente y empieza a llorar. Su ánimo cambia, pues encuentra una licencia de conducir en blanco; se toma una foto, se crea su licencia y comienza a navegar por toda la ciudad desastrosa y descontroladamente con su nuevo Botemóvil al que llama Botecito.

Tras esto, decide reanudar la vida sin gente, únicamente teniendo a Botecito como compañero. En el trabajo, Botecito le ayuda a distribuir carne molida en la parrilla y le da una hamburguesa, pero la destruye y Bob cree que no le agradan. Una vez en casa, Botecito intenta sonsacarle a Bob la presencia de un Patricio Estrella hecho con cangreburger; sin embargo, Bob lo toma como un chiste. Luego, se va a una habitación, donde un muñeco de Patricio hecho con carne, un tanto mal hecho, le informa a Bob sobre una conspiración que planea Botecito. 3 días después, bob escribe en su diario que no confía en los celos de su vehículo y sale, pero Botecito lo sigue. Bob se desespera y empieza a correr por la ciudad, pero aparecen más botemóviles a su paso. Va al cine para relajarse, pero el automóvil de la película lo atormenta. Una vez fuera, saca de una vitrina un machete, para defenderse de los automóviles. Llega un autobús, al cual Bob le da un hachazo. Todo el pueblo baja del autobús, y Don Cangrejo lo tranquiliza. Bob se queda confundido. Don Cangrejo le explica que fue el “Día Nacional sin Bob Esponja”, y le aclara que se expandió más de lo planeado. Bob se siente deprimido, cuando Patricio le explica que querían pasar un día sin él. Don Cangrejo aclara nuevamente que el día está dedicado a él, ya que crean un Bob de madera, lo queman y bailan sobre las cenizas, lo que hace que Bob se sienta halagado. Patricio propone un “Día Nacional sin Patricio”, provocando que todo el pueblo se sube al autobús y él se sube pero bob lo golpea y se van, dejando a Patricio solo.

Detalles técnicos

Influencia de otras series 

El episodio es una referencia a la película de 2007 I Am Legend.
Es la segunda vez que el efecto de eco fue causado por un personaje, el primer efecto fue escuchado en la película.
 Tercer episodio con una tarjeta: tres días más tarde.
esa serie es una referencia a la caricatura del 2027 gone

Errores de producción 

Cuando Bob imita a Arenita no trae puesto su casco de agua, pero no le pasa nada. 
Cuando Bob choca a Bote en su casa está dormido con pantalones, y en la siguiente escena aparece con pijama.
Patricio imita a Bob Esponja, haciendo su risa,y poniendo su cara.
El viento hace su presencia en el episodio.
Patricio esta en contra de Bob Esponja pero,de que es su mejor amigod

Bob Esponja y sus imitaciones 

 En este episodio, Bob Esponja imitó a los personajes secundarios: Calamardo, Don Cangrejo, Patricio, Arenita, la Señora Puff y el Viejo Jenkings.
 Para imitar a Calamardo, hizo su cara redonda, se alargó la nariz y actuó como Calamardo.
 Para imitar a Don Cangrejo, infló sus manos convirtiéndolas en tenazas, extendió sus ojos, y torció su nariz. 
 Para imitar al Viejo Jenkings, se convirtió en un viejo y pidió una cangreburger. También se puso en una silla de ruedas. 
 Para imitar a Arenita, llevaba un brasier, un sujetador y se puso una cola.
 Para imitar a Patricio, se vistió su ropa y vestía un sombrero.

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2008